Cvitković ist der Familienname folgender Personen:

 Branka Cvitković (* 1948), jugoslawische bzw. kroatische Schauspielerin
 Ivan Cvitković (* 1945), jugoslawischer bzw. bosnischer Religionssoziologe
 Živan Cvitković (1925–2012), jugoslawischer Filmkomponist